Öhgren ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Öhgren (* 1988), schwedischer Rollstuhl-Tischtennisspieler
 Axel Öhgren, schwedischer Radsportler